

Persone 
Antonino Gioè – mafioso italiano, membro di Cosa nostra
Claudio Gioè – attore italiano